Karel Ambrož Josef Jan Křtitel Rakouský-Este (: Habsburg–Estei Károly Ambrus főherceg, : Karl Ambrosius Joseph Johann Baptist von Österreich, 2. listopadu 1785, Milán, Itálie – 2. září 1809, Tata, Uhersko) byl rakouský arcivévoda, arcibiskup ostřihomský a uherský primas. Pocházel z vedlejší linie habsbursko-lotrinské dynastie, rodu Rakouských-d'Este.

Život 
Narodil se jako deváté dítě a pátý syn arcivévody Ferdinanda Karla a dědičky rodu d'Este, Marie Beatrix.

Protože byl v dětství často nemocný, byla Karlu Ambrožovi vybrána církevní dráha. Věnoval se studiu teologie, které v roce 1805 dokončil. Poté se stal administrátorem vacovské diecéze a v roce 1806 se stal tamním biskupem.

V roce 1808 jej papež Pius VII. jmenoval do funkce arcibiskupa ostřihomského, nejvyššího církevního úřadu v Uherském království s titulem primas uherský.

Mladý Karel Ambrož však již následujícího roku, ve věku 23 let, zemřel na tyfus, kterým se nakazil při jedné ze svých návštěv lazaretu. Jeho tělo je uloženo v ostřihomské katedrále, kde se také nachází jeho pomník od italského sochaře Antonia Canovy.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Církevní hodnosti Karla Ambrože
 Ostřihomská arciodiecéze
 Diocéze Vás

Karel Ambrož
Karel Ambrož
Karel Ambrož
Karel Ambrož
Ostřihomští arcibiskupové
Maďarští římští katolíci
Narození 2. listopadu
Narození v roce 1785
Narození v Miláně
Úmrtí 2. září
Úmrtí v roce 1809
Úmrtí v Tatě
Pohřbení v Ostřihomské katedrále
Muži